Carlsbad může být:
 cizojazyčné označení Karlových Varů
 Carlsbad (Kalifornie) – město v Kalifornii v USA
 Carlsbad (Nové Mexiko) – město v Novém Mexiku
 Carlsbad (Texas) – obec v Texasu

 podobné názvy
 Karlsbad (Bádensko) – obvod v Bádensku v Německu

Související články 
 Carl